Сезон 2008–09 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 30 серпня 2008 та 31 травня 2009 року. Став 77-м турніром з моменту заснування Серії A. Участь у змаганні брали 20 команд, у тому числі 3 команди («К'єво», «Болонья» та «Лечче»), які попереднього сезону підвищилися у класі з Серії B. За результатами сезону 17 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, а три найгірших клуби вибули до Серії B.

Переможцем турніру став міланський «Інтернаціонале», який здобув свій четвертий поспіль та 17-й в історії чемпіонський титул. Доля золотих нагород була вирішена за два тижні до завершення чемпіонату, 16 травня 2009 року, — після поразки одного з конкурентів, «Мілана», від «Удінезе» «Інтернаціонале» став недосяжним для переслідувачів у чемпіонських перегонах. Відрив чемпіона від основних конкурентів у підсумковій турнірній таблиці становив 10 очок.

Команди 

Участь у турнірі Серії A сезону 2008–09 брали 20 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 
Джерело: corrieredellosport.it 

Найкращим бомбардиром Серії А сезону 2008—09 став головний нападник чемпіона країни міланського «Інтернаціонале», шведський форвард боснійського походження Златан Ібрагімович, на рахунку якого 25 голів.

Найкращі бомбардири сезону:

25 голів
  Златан Ібрагімович («Інтернаціонале»)

24 голи
  Марко Ді Вайо («Болонья»)
  Дієго Міліто («Дженоа»)

19 голів
  Альберто Джилардіно («Фіорентина»)

16 голів
  Кака («Мілан»)

15 голів
  Алешандре Пато («Мілан»)

14 голів
  Роберт Аквафреска («Кальярі»)
  Едінсон Кавані («Палермо»)
  Фабріціо Мікколі («Палермо»)

13 голів
  Алессандро Дель П'єро («Ювентус»)
  Філіппо Індзагі («Мілан»)
  Адріан Муту («Фіорентина»)
  Серджіо Пеллісьєр («К'єво»)
  Фабіо Квальярелла («Удінезе»)
  Франческо Тотті («Рома»)
  Мауро Зарате («Лаціо»)

Марко Ді Вайо забив сотий м'яч у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Роберто Баджо (205), Курт Хамрін (190), Джузеппе Сіньйорі (188), Габрієль Батістута (184), Джамп'єро Боніперті (178), Франческо Тотті (178).

Посилання 
 Серія A 2009–10 на RSSSF  

2008-2009
2008 у футболі
2009 у футболі
2008 в італійському спорті
2009 в італійському спорті